Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 181-es, továbbá 181A jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 181-es busz (Budapest)
 181-es busz (Budapest, 1972–1976)megszűnt
 181-es busz (Budapest, 1977–1989)megszűnt
 181A busz (Budapest, 1981–1989)megszűnt